HCC est un sigle à trois lettres qui peut désigner : 
 Hockey Club La Chaux-de-Fonds, un club suisse de hockey sur glace ;
 Haut conseil de la communication, au Tchad et en République centrafricaine ;
 Haut Conseil pour le climat, en France ;
 Hepatocellular carcinoma (en français, carcinome hépatocellulaire), un cancer ;
 , un club informatique aux États-Unis ;
 , une société de travaux publics et d'ingénierie indienne.

HCC est un code à trois lettres qui peut désigner :
 , un aéroport à usage public appartenant au comté de Columbia, à New York, aux États-Unis , selon son code AITA.

Code IATA des aéroports